Bram (Aude) — comuna do departamento de Aude, região Occitânia, França
Brâman — conceito do budismo

Desambiguações de topônimos